Le Kreisleitung était une organisation de district (Kreis) du Parti nazi à l'époque du Troisième Reich (entre 1933 et 1945) ou dans les pays occupés par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale (entre 1938 et 1945), à la tête de laquelle était placé un Kreisleiter.

Par la suite, le terme a été repris dans l’organisation territoriale du Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED), parti communiste de la République démocratique allemande (RDA). On comptera alors  (dont vingt dans les organisations centrales).

Voir aussi

Liens internes 
 Kreisleiter en Alsace

Notes et références 

Troisième Reich